San Bartolomeo bezeichnet

 das Teatro San Bartolomeo, ein ehemaliges bedeutendes (Opern-)Theater in Neapel

Orte:
 San Bartolomeo al Mare – Imperia
 San Bartolomeo in Galdo – Benevento
 San Bartolomeo Val Cavargna – Como
 San Bartolomeo (Trento), Quartier von Trient

Kirchen:
 San Bartolomeo (Anghiari)  – Anghiari
 San Bartolomeo (Arezzo) – Arezzo
 San Bartolomeo – Caprezzo (Piemont)
 San Bartolomeo – Chiozza (Toskana)
 San Bartolomeo (Civitella in Val di Chiana) – Civitella in Val di Chiana
 San Bartolomeo a Monte Oliveto – Florenz
 San Bartolomeo nella Badia a Ripoli Badia a Ripoli, Florenz
 San Bartolomeo (Giarratana) – Giarratana
 San Bartolomeo (Laterina) – Laterina
 San Bartolomeo (Lipari) – Lipari
 San Bartolomeo (Milano) – Milano
 San Bartolomeo in Pantano – Pistoia
 San Bartolomeo (Pontecorvo) – Pontecorvo
 San Bartolomeo (Prato) – Prato
 San Bartolomeo all’Isola – Rom
 San Bartolomeo (Rovigo) – Rovigo
 San Bartolomeo a Succastelli – Sansepolcro
 San Bartolomeo (Scopa) – Scopa
 San Bartolomeo al Pozzo – Terranuova Bracciolini
 San Bartolomeo (Venedig) – Venedig

Siehe auch:
 Bartolomeo
 Sankt Bartholomäus